Evelio Hernández (San Felipe, 18 de junho de 1984) é um futebolista venezuelano que atua como meia. Atualmente está no Deportivo Anzoátegui do Venezuela.

Futebolistas da Venezuela